Rajković désigne :

Patronyme 
 Dušan Rajković (1942- ), joueur d'échecs yougoslave puis serbe.
 Slobodan Rajković (1989-), footballeur serbe.
Predrag Rajković (1995-), footballeur serbe

Toponyme 
 Rajković, village de Serbie situé dans la municipalité de Mionica, district de Kolubara.

Homonymie